Lecherinas puede referirse a:
El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
El nombre común de la planta Euphorbia helioscopia.